Képhiszodórosz (filozófus)
 Képhiszodórosz (történetíró)